Orion (altgriechisch  „(der) Jäger“) steht für:

 Orion (Mythologie), eine griechische Sagengestalt
 Orion (populärwissenschaftliche Zeitschrift), eine ehemalige deutsche naturwissenschaftlich-technische Zeitschrift
 Orion (astronomische Zeitschrift), eine schweizerische astronomische Zeitschrift
 Orion (Rebsorte), eine weiße Rebsorte
 Orion (Hopfen), eine Hopfenart
 Orion (Vorname), ein männlicher Vorname
 Orion (Kings Island), eine Achterbahn

Personen:
 Orion von Theben, griechischer Grammatiker des 5. Jahrhunderts
 Orion (Sänger) (1945–1998), US-amerikanischer Sänger
 Agustín Orión (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Ezra Orion (1934–2015), israelischer Bildhauer

Astronomie:
 Orion (Sternbild)
 Orionnebel, ein Emissionsnebel im Sternbild Orion
 Orionarm, den Spiralarm der Milchstraße, in dem unser Sonnensystem liegt
 Sternwarte Orion, eine Sternwarte in Niederösterreich

Geographie:
 Orion-Massiv, Massiv im Palmerland, Antarktika

Raumfahrt:
 Orion-Projekt, das 1965 unfertig eingestellte Projekt eines atomaren Impuls-Triebwerks für Raumfahrzeuge
 Orion (argentinische Rakete), eine argentinische Höhenforschungsrakete
 Orion (Satellit), auch Mentor oder Advanced Orion eine Klasse von Spionagesatelliten der NRO
 Orion (US-amerikanische Rakete), eine amerikanische Höhenforschungsrakete
 Orion (Raumschiff), ein Konzept der NASA für ein bemanntes Raumfahrzeug
 die Mondlandefähre der US-amerikanischen Apollo-16-Mission
 das fiktive Raumschiff Orion in der deutschen Fernsehserie Raumpatrouille

Flugzeuge:
 Lockheed 9 Orion, ein Flugzeug
 Lockheed P-3 Orion, ein Militärflugzeug zur Seeaufklärung und U-Boot-Jagd
 PZL Bielsko SZD-43, ein polnisches Hochleistungssegelflugzeug

Schiffe:
 HMS Orion, verschiedene Schiffe
 Orion (Schiff, 1909), deutscher Schoner im Pazifik
 Orion (1929), eine amerikanische Luxusyacht, siehe Regina Maris (Schiff, 1929)
 Orion (Schiff, 1930), ein deutsches Frachtschiff, das im Zweiten Weltkrieg zum Hilfskreuzer umgebaut wurde
 Orion (Schiff, 1935), ein 1935 in Dienst gestelltes britisches Passagierschiff
 Orion (Schiff, 1973), japanische Fähre
 Orion (Schiff, 2019), Errichterschiff für Offshore-Windkraftanlagen

Fahrzeuge bzw. deren Hersteller:
 Ford Orion, ein PKW-Modell von Ford
 Automobilfabrik Orion, einen ehemaligen Schweizer Kraftfahrzeughersteller
 Orion (britische Automarke), ehemalige britische Automarke
 Orion (brasilianische Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Orion (Bus), eine Omnibus-Marke von Daimler Buses North America
 Orion-Werk (Eschwege), deutscher Hersteller von Omnibussen, Omnibusanhängern und Schienenbusbeiwagen
 Markenname des Motorrad- und Automobilherstellers Vilém Michl, Továrna motorů, motorových kol a velocipedů, strojírna a slévárna aus Slaný
 Orionette (Motorrad), Orion Aktiengesellschaft für Motorfahrzeuge, deutscher Motorradhersteller
 KFNB – Orion und Lucifer, eine österreichische Lokomotive
 Flugzeugschlepper von Magirus-Deutz, siehe Magirus-Deutz#Weitere Produkte von Magirus-Deutz

Software:
 Orion (Schachprogramm), eine freie Schach-Engine
 Orion (Software), eine Sequencer-Software
 Master of Orion, Computerspielserie von Microprose

Unternehmen:
 Orion Denki (engl. ), japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik
 Zeche Orion, eine ehemalige Steinkohlenzeche im Wittener Muttental
 Orionwerk (Hannover), 1893 begründeter deutscher Hersteller von Fotokameras
 Orion Electronics, ungarischer Hersteller von Unterhaltungselektronik
 Orion Oyj, finnisches Pharmazieunternehmen
 Orion Pictures Corporation, US-amerikanisches Filmunternehmen
 Orion (Erotik), deutsches Erotik-Unternehmen
 Orion Airways, britische Fluggesellschaft
 Orion Airways (1956), britische Fluggesellschaft
 Orion Publishing Group, britischer Buchverlag
 Orion (Schokolade), traditionelle tschechische Schokoladenmarke

Kultur:
 Orion (Band), US-amerikanische Rockband
 Orion (Comic), eine Comicserie von Jacques Martin
 Orion (Shirow), eine Manga-Serie von Masamune Shirow
 Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion, deutsche Science-Fiction-Fernsehserie

Orion ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland:
 Orion (Kremmen), Gemeindeteil von Kremmen im Landkreis Oberhavel in Brandenburg

in Frankreich:
 Orion (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine

auf den Philippinen:
 Orion (Bataan), Stadtgemeinde in der Provinz Bataan

in den Vereinigten Staaten:
 Orion (Alabama)
 Orion (Arkansas)
 Orion (Illinois)
 Orion (Michigan)
 Orion (Mississippi)
 Orion (North Carolina)
 Orion (Oklahoma)
 Orion (Wisconsin), im Richland County
 Orion (Town, Richland County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch: